Allendale kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 in het Verenigd Koninkrijk
 Allendale (Engeland)
 in de Verenigde Staten
 Allendale (Illinois)
 Allendale (Michigan)
 Allendale (Missouri)
 Allendale (New Jersey)
 Allendale (South Carolina)